Inferno může být:

Peklo

Výpočetní technika
 Inferno (počítačová hra) – hra českého původu pro počítače Sinclair ZX Spectrum 
 Inferno (operační systém) – operační systém

Hudba
 Inferno (česká hudební skupina) – česká black metalová kapela
 Inferno (estonská hudební skupina) – estonská progressive/power metalová kapela
 Inferno (japonská hudební skupina) – japonská heavy metalová kapela
 Inferno (ukrajinská hudební skupina) – ukrajinská thrash/black/gothic metalová kapela
 Infernö – norská thrash metalová kapela

 Inferno (album, Entombed) – album skupiny Entombed (2003)
 Inferno (album, Lacrimosa) – album dua Lacrimosa (1995)
 Inferno (album, Motörhead) – album skupiny Motörhead (2004)
 Inferno (album, John Zorn) – album hudebníka Johna Zorna (2015)

Literatura
 originální název první části (Peklo) knihy Danta Alighieriho Božská komedie
 Inferno (kniha) – kniha Dana Browna

Film
 
 Inferno (film, 2000) – český film polského režiséra Wiktora Grodeckého
 Inferno (film, 2016) – americký film podle stejnojmenného románu Dana Browna